Станислас (Франсуа Жан) Лёфевр де Лабулэ (, 12 декабря 1946 года, Бейрут) — Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в России с 2006 года по 2009 год. Выпускник престижных коллежа Станислас и лицея Генриха четвёртого в Париже, а также Национальной школы администрации при премьер-министре Франции — выпуск имени Вольтера
1980 года.

Биография

Учёба и начало профессиональной карьеры 
После окончания в Париже престижных коллежа Станислас и лицея Генрихa IV, де Лабуле учится на филологическом факультете Сорбонны и позднее — в университете Венсен.

Он получает дипломы степени лицензиата по современной литературе в 1968 году, степени магистра по англо-американской литературе в 1969 году, и защищает диссертацию на высшую преподавательскую степень в средней школе — агреже по современной литературе в 1970 году.

Затем он начинает профессиональную преподавательскую карьеру в лицее для мальчиков в городе Станксе в Тунисе (1970—1972) и в качестве помощника преподавателя в университете Манчестера в Великобритании (1972—1976).

В 1976—1977 годах де Лабуле учится на подготовительном отделении для поступления в Национальную школу администрации про премьер-министре Франции.

В 1978 году, возрасте 32 лет, он проходит по внешнему конкурсу в ЭНА, которую заканчивает в 1980 году — выпуск имени Вольтера.

Дипломатическая карьера 
 В 1980 году начал дипломатическую карьеру: после окончания ЭНА получил дипломатический ранг секретаря иностранных дел в МИДе Франции
 1980 год — 1981 год — работа в центральном аппарате МИДа Франции: в дирекции Азии
 1981 год — 1984 год — работа в центральном аппарате МИДа Франции: в департаменте экономики и финансов, в службе экономического сотрудничества
 1984 год — 1987 год — второй и затем первый секретарь в постоянном представительстве Франции при Европейских сообществах в Брюсселе, специализация: вопросы европейских институций, охраны окружающей среды и научных исследований
 1987 год — 1991 год — второй советник в Посольстве Франции в Испании
 1991 — 1996 год — работа в центральном аппарате: директор по связям с общественностью (по коммуникациям) МИДа Франции, затем — директор по вопросам внешнего аудиовизуального сотрудничества в Генеральной дирекции по вопросам культуры и научно-технического сотрудничества
 1996 год — 1999 год — Генеральный консул Франции в Иерусалиме
 2000 год — 2002 год — Чрезвычайный и полномочный посол Франции на Мадагаскаре
 2002 — 2006 год — работа в центральном аппарате: заместитель генерального секретаря МИДа Франции, одновременно — генеральный директор по вопросам политики и безопасности.
 2006 — 2009 год — Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в России
 2009 — по настоящее время Чрезвычайный и полномочный посол Франции при Святом престоле.

Почётные звания и награды 

 Офицер ордена Почётного легиона (11 июля 2008 года)
 Офицер ордена «За заслуги» (15 мая 2003 года)
 Орден Дружбы (23 апреля 2009 года, Россия) — за большой вклад в развитие и укрепление российско-французского сотрудничества и дружественных отношений

Интересные факты 
Прапрапрадед Станисласа, Поль де Лабулэ возглавлял французскую дипломатическую миссию во времена Александра III. При его непосредственном участии был заключен первый русско-французский военный союз.

Семья 
Станислас де Лабулэ с 1974 года женат на Полин Маше де ла Мартиньер ().

У них четверо детей: Маргарита, Франсуа, Софи и Виктор.

Личные увлечения 
Станислас де Лабулэ любит чтение, путешествия, а также заниматься своей усадьбой в местечке Сен-Санс в Нормандии (департамент Сена Приморская).

См. также 
 Посольство Франции в Москве
 Национальная школа администрации (Франция)
 Посол
 Список послов иностранных государств в России

Примечания

Ссылки 
 Официальная биография на сайте посольства Франции в Ватикане
  Посольство Франции в России
 LISTE CHRONOLOGIQUE DES AMBASSADEURS, ENVOYES EXTRAORDINAIRES, MINISTRES PLENIPOTENTIAIRES ET CHARGES D’AFFAIRES DE FRANCE ہ L’ETRANGER DEPUIS 1945 Полный список послов Франции, полномочных посланников и поверенных в делах с 1945 года.

Родившиеся в 1946 году
Послы Франции на Мадагаскаре
Послы Франции в Ватикане
Выпускники Национальной школы администрации (Франция)
Послы Франции в России
Выпускники Парижского университета